Dit artikel beschrijft de prestaties van de Italiaanse voetbalclub AC Milan in het seizoen 1998/99, waarin de club de landstitel veroverde.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Serie A

Eindstand

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe link 
 Officiële site

1998
Italiaanse voetbalclub 1998/99